Jeroen van Veen (pianist) (1969), een Nederlands klassiek componist en pianist
Jeroen van Veen (basgitarist) (1974), een Nederlands bassist